Соревнования по волейболу на V Панамериканских играх проходили с 24 июля по 3 августа 1967 года в Виннипеге (Канада) с участием 9 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные США.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Багамские Острова, Бразилия, Венесуэла, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Женщины 
 Бразилия, Канада, Куба, Мексика, Перу, США.

Система проведения турнира 
9 команд-участниц у мужчин на предварительном этапе разбиты на две группы. По три лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты встреч команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 7—9-е места (также с учётом встреч команд между собой на предварительной стадии) разыграли команды, занявшие в группах 4—5-е места

6 команд-участниц у женщин провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 24 июля: Куба — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:11, 15:7).
 25 июля: США — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:10, 15:7); Куба — Аргентина 3:0 (15:2, 15:4, 15:2).
 26 июля: США — Аргентина 3:0 (15:3, 15:4, 15:6).
 27 июля: США — Куба 3:1 (15:13, 16:14, 11:15, 15:7).
 29 июля: Венесуэла — Аргентина 3:1 (15:9, 12:15, 15:6, 15:11).

Группа В 

 24 июля: Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:7, 15:11, 15:13); Бразилия — Багамские Острова 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).
 25 июля: Мексика — Канада 3:0 (15:11, 15:10, 15:5); Пуэрто-Рико — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:0, 15:3).
 26 июля: Мексика — Пуэрто-Рико 3:1 (14:16, 15:7, 15:5, 15:10); Бразилия — Канада 3:0 (15:10, 15:8, 15:3).
 27 июля: Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:1, 15:7); Мексика — Багамские Острова 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).
 29 июля: Канада — Багамские Острова 3:0 (15:4, 15:2, 15:10); Бразилия — Мексика 3:0 (16:14, 15:7, 16:14).

Классификационный раунд 
Курсивом выделен результат матча предварительного этапа, пошедший в зачёт классификационного раунда

 31 июля: Аргентина — Багамские Острова 3:0 (15:1, 15:0, 15:0).
 1 августа: Аргентина — Пуэрто-Рико 3:1 (17:15, 15:8, 9:15, 15:3).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 31 июля: США — Канада 3:0 (15:4, 15:8, 15:3); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:10, 15:2); Куба — Мексика 3:0 (15:10, 15:1, 15:6).
 1 августа: Венесуэла — Канада 3:0 (15:11, 15:7, 15:11).
 2 августа: США — Мексика 3:0 (15:11, 15:9, 15:8); Куба — Бразилия 3:2 (9:15, 12:15, 15:13, 15:7, 15:11).
 3 августа: Мексика — Венесуэла 3:2 (7:15, 15:9, 15:6, 7:15, 15:8); Куба — Канада 3:0 (15:8, 15:5, 15:8); Бразилия — США 3:2 (17:15, 17:19, 15:11, 15:17, 15:9).

Женщины 

 25 июля: Перу — Бразилия 3:2 (11:15, 15:12, 15:11, 15:17, 15:5); США — Канада 3:0 (15:6, 15:5, 15:2); Куба — Мексика 3:0 (15:4, 15:1, 15:6).
 27 июля: Мексика — Канада 3:0 (15:4, 15:6, 15:3); Куба — Бразилия 3:1 (16:14, 15:10, 4:15, 15:12); США — Перу 3:0 (15:12, 15:8, 15:6).
 29 июля: Перу — Куба 3:1 (11:15, 15:7, 15:13, 15:12); США — Мексика 3:0 (15:7, 15:4, 15:5); Бразилия — Канада 3:0 (15:6, 15:4, 15:6).
 31 июля: США — Куба 3:0 (15:8, 15:8, 15:10); Перу — Канада 3:0 (15:4, 15:3, 15:4); Бразилия — Мексика 3:1 (15:2, 2:15, 15:13, 15:9).
 1 августа: Куба — Канада 3:0 (15:10, 15:1, 15:7); Перу — Мексика 3:0 (15:3, 15:7, 15:4); США — Бразилия 3:0 (15:8, 15:10, 15:12).

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1967 год в волейболе
Панамериканские игры 1967
Международные соревнования по волейболу в Канаде